Елизавета Михайловна Суворова () — советская, российская спортсменка по современному пятиборью, Заслуженный мастер спорта России. 4-кратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. Двукратный победитель Кубка Мира (1994, 1996). 8-кратная чемпионка мира среди юниоров в личном и командном первенстве. На XXVII Олимпийских играх в Сиднее (2000) заняла VII место.

Биография.
Елизавета Суворова родилась 21 апреля 1975 года в Москве, в самой обычной семье. Мама - акушерка, отец - водитель. Елизавета начала заниматься плаванием в 8 лет на стадионе "Октябрь" (Москва, ул. Живописная). Первый тренер Ирина Бочарова. 

Плавала уже 4 года, когда однажды на занятие пришёл тренер Вадим Грошев. Он так интересно рассказывал о пятиборье, что вся группа в полном составе решила заняться этим видом спорта. 

Но потом Грошев перешёл работать в Битцу и Лизе пришлось вернуться в плавательную секцию. И плавала до тех пор, пока в бассейн не пришёл другой тренер по пятиборью - Алексей Хапланов, набиравший группу в "Динамо". Это произошло в 1989 году.

Семья: муж - известный пятиборец Григорий Бремель, дочь (2002).

Спортивные звания.
 Мастер спорта СССР
 Мастер спорта России международного класса
 Заслуженный мастер спорта России

Результаты.
 XXVII Олимпийские игры 2000 Сидней.

29.05.1996 ВАРШАВА. Этап кубка мира
1. Елизавета Суворова (Россия) - 5552 очка. 2. Ивона Ковалевска (Польша) - 5465. 3. Жанна Шубенок (Белоруссия) - 5433 очка.

Ссылки 
 Е. Суворова, Олимпиада 2000 

Пятиборцы СССР
Пятиборцы России
Чемпионы мира по современному пятиборью
Чемпионы Европы по современному пятиборью
Чемпионы России по современному пятиборью
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2000 года